Esquizocele (do grego schizo, de schizen, que significa dividir-se + koiloma, que significa cavidade) é o celoma formado pela divisão do mesoderma embrionário. 

Artrópodes ou moluscos têm apenas uma esquizocele.

Ver também 
 Celoma

Embriologia